Картхойзер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Картхойзер, Фридрих Август (1734—1796) — немецкий химик.
 Картхойзер, Иоганн Фридрих (1704—1777) — немецкий врач.